Виља де ла Паз има више значења:

 Виља де ла Паз (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Виља де ла Паз (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља де ла Паз (Виља де ла Паз, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику